Різдвяна свічка — благодійна акція в Україні та за кордоном, що безперервно проводиться з 2003 року. Останніми роками в рамках акції розповсюджується близько 130-150 тис. свічок.  Її метою є збір коштів для допомоги соціально незахищеним дітям завдяки розповсюдженню виготовлених руками неповносправної молоді різдвяних свічок.

Протягом багатьох років завдяки роботі Карітасу сироти, діти з неблагополучних і малозабезпечених родин, неповносправна молодь мають можливість брати участь у проведенні літніх таборів, відвідувати екскурсії, долучатись до роботи навчальних груп і творчих гуртків в дитячих соціальних центрах, організовувати особливі свята і бути отримувачами адресної допомоги. Завдяки цьому чимало дітей повернулося до життя у суспільстві, і у недалекому майбутньому зможуть стати активними громадянами України.

Карітас України  впродовж більше як 20 років провадить комплексну роботу для допомоги потребуючим дітям і молоді. Реалізовуються проекти мобільної роботи із кризовими дітьми і молоддю, соціально-психологічної допомоги дітям трудових мігрантів, реабілітації і соціалізації неповносправної молоді, надається адресна матеріальна допомога дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, функціонує сиротинець, також дофінансування лікування онкохворих дітей. Допомога надається тисячам дітей і молоді кожного року.

Щорічно Карітас в Україні витрачає на програми опіки дітьми близько 350-400 тис. євро, що в 10-12 разів більше за відповідні витрати українського уряду.

(*Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях у 2012 році становить близько 380 тис. грн. (у 2011 році – 283 тис. грн., у 2010 році - 275 тис. грн.).

Запалена у різдвяну ніч на підвіконні свіча має давню європейську традицію та багату символіку. Організатори акції вказують на подвійну мету її проведення: крім збору коштів для допомоги соціально незахищеним дітям, це — ще й відродження традицій благодійності, привернення уваги до ближніх, які потребують нашої допомоги, насамперед, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Відеоролик акції можна переглянути тут .

Символіка різдвяної свічки 
В північноєвропейських країнах існує декілька подібних традицій, наприклад: різдвяна свічка , різдвяний вінок 

Англомовні (вторинні) джерела   надають декілька версій походження традиції запалювання різдвяної свічки. Всі вони пов'язані з символом Віфліємської зірки, очікуванням дива народження Христа, цінностями милосердя, надії та миру. Також згадується, що в Вікторіанській Англії запалена біля вікна свічка означала готовність родини прийняти в цю ніч подорожніх або нужденних за святковим столом.

Примітки 

Різдво
Благодійність
Благодійні акції
Карітас
Соціальне служіння